Терки има више значења:
 Терки (Тексас)
 Терки (Северна Каролина)